В соревнованиях по хоккею среди женщин на зимних Олимпийских играх 2010 смогут принять участие 8 команд по 21 спортсменке.

Клубы указаны на сезон 2009—2010, возраст на 13 февраля 2010 года, когда начнутся соревнования.

Группа A









Группа B









Ссылки 
 Составы трёх команд